YPN steht für:
 Young Professional Network, siehe Deutsche Gesellschaft für Personalführung
 Flughafen Port-Menier, Québec, Kanada

ypn steht für:
 Ani Phowa, eine der Lolo-Sprachen

Abkürzung